Села:
 Чапліївка — Луганська область, Сватівський район
 Чапліївка — Сумська область, Шосткинський район